Damnica (plaats), plaats in Polen
 Damnica (gemeente), gemeente in Polen